

Населені пункти та їхні частини

 Ґозди — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґозди — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґозди — частина села Рашелькі в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки